Иван Спиридонович Сыркин (1916—1944) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 

Иван Сыркин родился в 1916 году в селе Озёрное (ныне — Заринский район Алтайского края). После окончания шести классов школы и курсов трактористов работал в колхозе. В 1937—1939 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В сентябре 1941 года Сыркин повторно был призван в армию. С октября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К марту 1944 года старшина Иван Сыркин командовал взводом 859-го стрелкового полка 294-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Молдавской ССР. 25 марта 1944 года в бою за станцию Рауцел Фалештского района Сыркин заменил собой выбывшего из строя командира роты и возглавил отражение нескольких немецких контратак. 30 мая 1944 года Сыркин погиб в бою. Похоронен в посёлке Котул-Иван к северу от Ясс.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года старшина Иван Сыркин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

В честь Сыркина названы улицы в Заринске и Рауцеле, установлен бюст в Заринске.

Примечания

Литература 
 
 Боевая слава Алтая. 3-е изд., испр. и доп. Барнаул. 1978. / стр. 248.
 В боях за Молдавию. Кишинёв, 1968, кн. 2. / стр. 172—176.
 Кузнецов И. И., Джога И. М. Золотые Звёзды Алтая. Барнаул, 1982. / стр. 196.

Ссылки 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Румынии